(3318) Бликсен () — астероид главного пояса, открытый 23 апреля 1985 года датскими астрономами Поулем Йенсеном и Карлом Аугюстесеном в обсерватории Брорфельде. Назван в честь датской писательницы Карен Бликсен (по случаю столетия со дня её рождения), написавшей такие произведения, как «Семь готических историй» и «Из Африки».

См. также 
 Список астероидов (3301—3400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, названные в честь людей
Карен Бликсен